Alfonso Reyes (1889-1959) – meksykański pisarz, filozof, dyplomata
 Alfonso Reyes (1971-) – hiszpański koszykarz